Miejscowości w Polsce:
 Starczewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Strzelno
 Starczewo – wieś w województwie lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w gminie Dobiegniew
 Starczewo Wielkie
 Starczewo-Pobodze